SPI pode ser:
 Serviço de Proteção ao Índio - órgão governamental brasileiro.
 Software in the Public Interest
 Serial Peripheral Interface
 SPI - Síndroma das pernas irrequietas.
Spi pode ser
 Spi  - abreviatura de Spinnaker (náutica) 

Desambiguação